L'édition 2020 du tournoi de tennis de Lexington se déroule du  au , sur Dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Jennifer Brady remporte le tournoi en simple, Hayley Carter et Luisa Stefani celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Kazakhe Zarina Diyas, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza et de l'Américaine Amanda Anisimova. Elles sont respectivement remplacées par Misaki Doi, Venus Williams et Francesca Di Lorenzo.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Jennifer Brady remporte son premier titre WTA en s'imposant en finale face à la Suissesse Jil Teichmann.

En double, Hayley Carter et Luisa Stefani, têtes de série , remportent leur troisième titre en collaboration ( en catégorie International) en battant en finale Marie Bouzková et Jil Teichmann. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lexington
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Lexington
Sport aux États-Unis en août 2020
Tennis en août 2020
Tennis aux États-Unis en 2020
2020 au Kentucky